Nesophila peut désigner :
Nesophila Solem, 1976 : un genre de mollusques de la famille des Endodontidae ;
Nesophila W.A.Nelson & N.M.Adams, 1993 : un genre d’algues rouges de la famille des Rhizophyllidaceae.

Homonymie de genre en biologie